CGP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto PATENGA, Chittagong, Bangladesh
 CGP – CommuniGate Pro: Software Server per la comunicazione integrata su IP